Gaspard Gilbert Delamalle (1752-1834) : avocat français
 Jacques Delamalle (1868-1904) : collectionneur français.